Fred Bertelmann – cantante tedesco
 Hauschka, pseudonimo di Volker Bertelmann – compositore e pianista tedesco